Jeff Davis County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Jeff Davis County (Georgia)
 Jeff Davis County (Texas)